Modiolus är ett släkte av musslor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1799. Modiolus ingår i familjen blåmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåmusslor
Modiolus